Ю́рий Миха́йлов: Михайлов, Юрий Ананьевич (1924—1994) — советский и латвийский теплофизик.
 Михайлов, Юрий Борисович (род. 1940) — советский хоккеист.
 Михайлов, Юрий Матвеевич (1930—2008) — советский конькобежец, тренер.
 Михайлов, Юрий Михайлович (род. 1953) — советский и российский учёный.
 Михайлов, Юрий Николаевич (род. 1937) — советский хоккеист, тренер.
 Михайлов, Юрий Тихонович (род. 1953) — советский и российский легкоатлет.